Яйский нефтеперераба́тывающий заво́д — предприятие по глубокой переработке нефти, расположенной рядом с городом Анжеро-Судженск Кемеровской области. Планируемая мощность после ввода в экспулатацию первой очереди завода — 3 млн тонн нефтепродуктов в год с глубиной переработки 92%. По данным 2018 года, мощность завода составляет 3,3 млн тонн, глубина переработки 76%.

История строительства 
Строительство началось в 2008 году. Возведение первой очереди обошлось в 14,5 млрд руб., из них более 60% профинансировал Сбербанк.

Строительство ведёт компания «НефтеХимСервис».

Пусконаладочные работы первой очереди завода начались в октябре 2012 года, по их завершении первая очередь выйдет на проектную мощность — 3 миллиона тонн нефти в год.

12 февраля 2021 - на предприятии введёна в эксплуатацию комбинированная установка переработки прямогонных бензиновых фракций УК-1, что позволит предприятию ежегодно выпускать до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. Компания «НефтеХимСервис» объявила об успешном завершении второго этапа строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода.

Проектируемая мощность 

Второй и третий этапы строительства должны были быть завершёны к 2015 и 2017 году соответственно. 
Однако ни вторая, ни третья очереди завода в указанные сроки в строй так и не вступили. 

По данным 2018 года, ввод второй очереди планируется на 2020 год. К июлю 2019 года на стройке было смонтировано 97% необходимых металлоконструкций. Общий объём инвестиций за 2007-2019 годы оценивается в 50,2 млрд рублей. Необходимые финансовые вложения в 3-ю очередь оцениваются в 55 млрд рублей.

После завершения строительства мощность Яйского НПЗ должна составлять 6 миллионов тонн нефти в год с глубиной переработки 92%. Причём внутреннее потребление Кемеровской области оценивается более 3 млн тонн в год.

Продукция 
Планируется, что основной продукцией предприятия на первом этапе будет фракция лёгкая технологическая, топливо технологическое, нефтяной кокс для алюминиевой промышленности, судовой и топливный мазут (М100).

Согласно технологической схеме в состав оборудования Яйского НПЗ включёны: установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, гидроочистка дизельного топлива, гидрокрекинг, установка замедленного коксования, риформинг с блоком изомеризации, аминовая очистка от сероводорода, установка производства серы, объекты общезаводского хозяйства, железнодорожная станция полного цикла с эстакадой приёма нефти и отгрузки товарной продукции, приёмо-сдаточный пункт нефти и трубопровод, соединяющий площадку Яйского НПЗ с нефтеперекачивающей станцией Анжеро-Судженск.

В качестве основной продукции первой очереди строительства Яйского НПЗ планируется фракция лёгкая технологическая, топливо технологическое и мазут топочный. Предварительно, в результате реализации второй очереди строительства ЯНПЗ, кроме вышеуказанных фракции лёгкой технологической и топлива технологического, планируются вакуумный газойль, кокс нефтяной малосернистый и сера комовая (мазут топочный производиться не будет). Предполагается, что качества дизельного топлива будет удовлетворять стандарту Евро-5.

Нефтехимсервис

В 2015 году выручка составила 60,6 млрд рублей

Примечания

Ссылки 
 Сайт завода

Нефтеперерабатывающие заводы России
Предприятия Кемеровской области
Яйский район